Les Bonnes Gens est une série de bande dessinée créée en 1983 par Malo Louarn dans le  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Notes et références 

Série publiée dans Spirou dans les années 1980
Série Dupuis
Bande dessinée franco-belge